Бусе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Бусе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн